Суперкубок Лівану з футболу 2015  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 вересня 2015 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Ахед та володарем кубка Лівану клубом Триполі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24
 Матч на goalzz

2015
Ліван
Вересень 2015
2015 у ліванському спорті